Бармашу́р — деревня в Ярском районе Удмуртии, административный центр Бармашурского сельского поселения.

Улицы 
 Заречная
 Улица им. С. П. Барышникова
 Улица Кирова
 Молодёжная
 Советская
 Чепецкая

Население

Инфраструктура 
В деревне работают фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека.

Известные уроженцы 
 Барышников, Степан Павлович (1894—1943) — советский государственный и партийный деятель.

Примечания 

Населённые пункты Ярского района